Moncaup kan syfta på:
 Moncaup, Haute-Garonne
 Moncaup, Pyrénées-Atlantiques